Михаи́л Шмелёв:
 Шмелёв, Михаил Михайлович (1898—1982) — советский историк, краевед.
 Шмелёв, Михаил Николаевич (?—1896) — врач, автор трудов по медицине.
 Шмелёв, Михаил Петрович (1900—1976) — Герой Социалистического Труда. Примечания